Каменка (), село, 
Мартыновский сельский совет, 
Красноградский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323382506. Население по переписи 2001 года составляет 193 (93/100 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Каменка находится на расстоянии в 2 км от реки Берестовая (левый берег), выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Гадяч, ниже по течению примыкает село Ольховый Рог, на противоположном берегу расположено село Лебяжье (Зачепиловский район). 
К селу примыкает лесной массив (сосна). 
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1860 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины